Het IAAF wereldkampioenschap van 2003 werd in Parijs gehouden. De mannen liepen op 30 augustus 2003 en de vrouwen op 31 augustus 2003.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

IAAF wereldkampioenschap marathon
WK
Atletiekwedstrijd in Frankrijk
Sportevenement in Parijs
Atletiek